A Buenos Aires-i hírmondó, röviden BA hírmondó az argentínai magyar közösség havi elektronikus hírlevele. 2014 áprilisa óta létezik az Argentínai Magyar Hírlap utódjaként. Főszerkesztője Gröber Lisa.

További információk 
 A Buenos Aires-i hírmondó

Magyar nyelvű sajtótermékek